Джесси Хатч (англ. Jesse Hutch; род. 12 февраля 1981, Альберта, Канада) — канадский актёр кино и телевидения.

Карьера 
Снимался во второстепенных ролях в фильмах «Фредди против Джейсона», «Эффект бабочки», «Опасный человек» и многих других. Также известен по ролям в сериалах «Американские мечты», «Кайл XY», «Кедровая бухта», «Стрела» и «Бэтвумен». Одну из немногих главных ролей в карьере сыграл в фильме ужасов «Ничего себе поездочка 3».

Фильмография

Ссылки 
 

Актёры Канады
Киноактёры Канады